John Burke  (1787–1848) – irlandzki genealog, twórca Burke’s Peerage
 Johnny Burke (1851–1930) – kanadyjski muzyk i tekściarz
 John H. Burke (1894-1951) – amerykański polityk
 Johnny Burke (1908–1964) – amerykański tekściarz, autor piosenek, laureat Oscara
 John F. Burke (1922–2011) – amerykański chirurg
 John R. Burke (1924–1993) – amerykański dyplomata

Zobacz też 
 John Burke Krasinski